Rimski-Korsakow ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Alexandrowitsch Rimski-Korsakow (1849 oder 1850–1922), russischer Senator 
 Alexander Michailowitsch Rimski-Korsakow (1753–1840), russischer General
 Nikolai Andrejewitsch Rimski-Korsakow (1844–1908), russischer Komponist
 Georgi Michailowitsch Rimski-Korsakow (1901–1965), russischer Komponist

Rimski-Korsakow steht für:
 Rimski-Korsakow, biografischer sowjetischer Film (1953) von Grigori Lwowitsch Roschal
 Rimski-Korsakow-Archipel, unbewohnte russische Inselgruppe in der Peter-der-Große-Bucht, Region Primorje, Ferner Osten, Russland
 Rimski-Korsakowinseln, veralteter Name des Rongelap-Atolls der Marshallinseln

Siehe auch:
 (4534) Rimskij-Korsakov